Российское геологическое общество (РосГео или РОСГЕО) — российская общественная организация, добровольное объединение учёных-геологов, горных инженеров, преподавателей, студентов, специалистов и любителей геологических и горных науках. С 1992 года — ведущая организацией по проведению Всероссийских съездов геологов, Всероссийских детско-юношеских полевых и теоретических олимпиад, геологических и природоведческих соревнований различного уровня. Объединяет более 2500 членов во многих регионах России.

История 
Научные общества всегда играли существенную роль в проведении геолого-географических исследований. В Российской империи и СССР существовали Русское географическое общество, Русское палеонтологическое общество, Российское минералогическое общество, Московское общество испытателей природы, Грузинское геологическое общество, Геологическое общество Армении и некоторые другие.

В 1985 году В. В. Тихомиров предложил создать под эгидой АН СССР и Министерства геологии СССР «Всесоюзное геологическое общество». По его мнению, это общество могло бы существовать главным образом на членские взносы, организовывать всесоюзные и региональные геологические конференции, устраивать совещания по отдельным проблемам отраслей геологии, способствовать пропаганде геологических знаний, причём деятельность его несомненно могла бы дать ощутимый экономический эффект.

Российское геологическое общество было основано в 1992 году, на базе советского Научно-технического горного общества (НТГО).

Главной целью стало объединение усилий геологов по приумножению минерально-сырьевых ресурсов страны, содействие развитию отечественной науки, защита интересов и прав работников геологической отрасли, поддержка престижа и привлекательности профессии геолога, повышение качества геологического образования, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к природе во всех её проявлениях.

Руководство 
Президенты РосГео, по году избрания:
 1992 — Грамберг, Игорь Сергеевич
 1998 — Орлов, Виктор Петрович
 2021 — Машковцев, Григорий Анатольевич

Первые Вице-президенты:
 1992 — Рогов, Виктор Филиппович
 2004 — Фаррахов, Евгений Гатович

Структура 
Крупнейшее в России геологическое общество, в его состав входит 52 региональных отделения (на 2013 год).

Советы
 Межведомственный совет по музейной деятельности
 Центральный совет по детско-юношескому геологическому движению
 Научно-технический совет.

Секции
 Горная
 Геоэтика
 Медицинская геология
 Гидрогеология
 Инженерная геология.
 История геологии (2019)
Имеется редакционная коллегия для печатных изданий.

Деятельность 
 Содействие развитию и совершенствованию геологической науки и производства, приумножению минерально-сырьевых ресурсов, их охраны и воспроизводству, развитию отечественной геологической школы;
 организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, выставок на федеральном, региональном и международном уровнях;
выполняет научно-исследовательские работы, независимую экспертизу проектов и программ развития геологоразведочных работ по заказам федеральных органов и негосударственных структур;
 издание трудов ученых, производственников, специалистов по проблемам геологии;
 популяризация профессии геолога путём издания художественных произведений и воспоминаний, публикаций в журналах и газетах, выступлений на радио и телевидении;
 поддержка музейной деятельности и детско-юношеского геологического движения.

Общество является учредителем:
 Международного научно-технического центра
 журналов «Минеральные ресурсы России», «Разведка и охрана недр», «Отечественная геология»

Член Российского Союза научных и инженерных организаций, Международной медико-геологической ассоциации и Европейского союза геологов-инженеров.

Ежегодно РОСГЕО совместно с Федеральным агентством по недропользованию проводит конкурс на «Премию Российского геологического общества (РОСГЕО) и Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии России (Роснедра) за заслуги в области науки и инновационных технологий в геологическом изучении недр России» для молодых специалистов-геологов России и их коллег из стран СНГ.

Среди книг подготовленных и изданных РОСГЕО:
 25-томное научно-популярное издание «Геология — жизнь моя»
 Воспоминания геологов (какие?)
 Монографии ведущих специалистов отрасли (какие?)
 История развития и становления геологических предприятий (какая?)
 Обзоры о минерально-сырьевой базе России (какие?)
 Книги и учебные пособия по геологии для детей (какие?)
 Материалы семинаров и конференций (какие?)

Награды общества 
Общество награждает за наибольший вклад в геологию и горное дело следующими наградами:
 Медаль «Геолог Игорь Грамберг» — высшая награда Российского геологического общества.
 Медаль имени А. Е. Ферсмана — за заслуги в геологии.
 Нагрудный знак «Геологическая служба России»
 Диплом Российского геологического общества
 Знак «Лауреат Российского геологического общества».

Заслуги 
Российское геологическое общество было награждено:
 Почётный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации»
 Диплом выставки «Недра»
 Диплом Международного эколого-промышленного форума «Великие Реки» (Нижний Новгород)

Примечания

Ссылки 

 rosgeo.org — официальный сайт Российского геологического общества.
 Российское геологическое общество на сайте Каталог минералов.
 , 2013.

Московские общества
Научные общества России
Геологические общества
Геологические организации
Организации, основанные в 1992 году
История геологии